Гомер — многозначное имя собственное.

Люди 
 Гомер — древнегреческий поэт.
 Гомер Византийский — трагик александрийского периода
 Гомер, Дэрил (род. 1990) — американский фехтовальщик-саблист, многократный панамериканский чемпион, призёр чемпионата мира.
 Гомер, Роберт (1924—2016) — американский физикохимик австрийского происхождения.
 Гомер, Ян Гомерович (1898—1981) — основоположник грузинского тенниса. Заслуженный тренер Грузии.
 Гомер — библейский патриарх, сын Иафета.

Вымышленные персонажи 
 Гомер Симпсон — главный герой мультсериала «Симпсоны».
 Гомер Прайс — главный герой дилогии детских книг Роберта Макклоски и заглавный герой первой из них, озаглавленной «Приключения Гомера Прайса».

Другое 
 Гомер — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.
 Гомер — 320-километровый ударный кратер, расположенный на Меркурии.
 Гомер — гора на Кавказе.

См. также 
 Хомер
 Гомер и Эдди
 Гомера

Примечания